Lufwanyama steht für:

 Lufwanyama (Sambia), Ort im Distrikt Lufwanyama, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Lufwanyama (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia
 Lufwanyama (Fluss), Fluss in Sambia